Фарфа́лле ( — бабочки) - макаронные изделия в форме бабочек, изготавливаемые из твёрдых сортов пшеницы. Фарфалле за оригинальную форму особенно любят дети. Фарфалле были придуманы в 16 веке в Ломбардии и Эмилии-Романья на севере Италии. По форме фарфалле относятся к фигурной пасте. Существуют разновидности —  
фарфаллетте или фарфаллини, которые отличаются меньшим размером.

Фарфалле представляют собой квадратики теста, защипленные посередине. Благодаря различной толщине теста — в середине более толстой и более тонкой по краям, завоевали популярность среди другой пасты. Фарфалле благодаря гладкой текстуре прекрасно сочетаются с лёгкими соусами на основе овощей. Используются в приготовлении различных салатов из пасты, а также прекрасно сочетаются как с традиционными (томатным, сырным, сливочным), так и с нестандартными соусами. Фарфалле сочетаются со всеми продуктами: мясом, рыбой, овощами, сыром и т. д. Они часто продаются в смеси цветов флага Италии; смесь наиболее часто готовят с курицей.

В дополнение к типичному цвету, как и для любой другой пасты, фарфалле производятся различных цветов путём добавления других ингредиентов в тесто, которые также влияют на вкус, например, свёкла для красного, шпинат для зелёного и чернила каракатицы для чёрного цвета. А так же добавляют пищевые красители для любых цветов.

Приготовление 
Способ приготовления не отличается от приготовления любых других макарон. Сначала подсоленную воду доводят до кипения, затем добавляют фарфалле и варят до готовности. Они должны стать помягче, оставшись слегка твёрдыми. На 100 граммов пасты потребуется 1 л воды и 7—10 граммов соли. Рекомендуется использовать чуть больше воды, чтобы мешать меньше. Варить фарфалле желательно столько, сколько указано на упаковке.

Примечания 

Макаронные изделия
Итальянская кухня